Торфяник может означать:

 Торфяник — экосистема, образующаяся на базе торфяного болота или отложений торфа, а также месторождение торфа.
 Торфяник — торфяное болото.
 Торфяник — посёлок в административно-территориальной единице «Город Алапаевск» Свердловской области Российской Федерации, упразднён в 2001 г.